Esistono due istituti religiosi con questo nome:
 Suore domenicane della Congregazione del Santo Rosario, con casa madre ad Adrian, nel Michigan.
 Suore domenicane della Congregazione del Santo Rosario, con casa madre a Sinsinawa, nel Wisconsin.